Curly (scout) – militare statunitense
 30441 Curly – asteroide della fascia principale

Cinema 
Curly – cortometraggio del 1915 diretto da Donald MacDonald
Curly – documentario del 2013 Gianina Ferreyra

Pagine correlate 

Curley (disambigua)